Le Qatar Classic 2016 est l'édition 2016 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 13 au . Le tout récent champion du monde Karim Abdel Gawad gagne son premier Qatar Classic, en battant le tenant du titre Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2016
Sport au Qatar en 2016
Sport en novembre 2016
PSA World Series 2016